Тумановський Олександр Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Тумановський Олександр — заслужений тренер України

 Тумановський — селище, Зав'яловський район, Алтайський край, Росія

Прізвища